

Patronymes 

 Alexander Schnell, né en 1971, philosophe allemand ;
 Andrew Schnell, né en 1991, joueur de squash canadien ;
 Anna Schnell, née en 1979, joueuse canadienne de rugby à XV ; 
 Delaney Schnell, née en 1998, plongeuse américaine ; 
 Edward et Henry Schnell, marchands d'armes actifs au Japon ; 
 Emil Schnell, né en 1953, homme politique est-allemand ;
 Hugo Schnell, 1904-1981, historien de l'art allemand ;
 Georg H. Schnell, 1878-1951, acteur allemand ;
 Melanie Schnell, née en 1979, joueuse autrichienne de tennis ; 
 Tom Schnell, né en 1985, footballeur luxembourgeois ;
 Vicente Ulive-Schnell (1976-), écrivain, cinéaste et philosophe vénézuélien ;